Az FC Sheriff Tiraspol egy moldáv labdarúgócsapat. A csapatot általában FC Sheriff-ként nevezik, mert a városban létezik egy másik csapat is, melynek neve FC Tiraspol.

A klub története 
A csapatot 1997-ben alapította a Sheriff nevű, főleg kőolaj-kitermeléssel és feldolgozással foglalkozó mamutvállalat. Ez a cég finanszírozta a 2002-ben átadott Sheriff Stadiont, amely az UEFA követelményeinek minden szempontból megfelel.

Az első bajnoki címet 2001-ben szerezte meg a csapat, és azóta minden szezont meg is nyert.

Az ország első csapata ahol brazil illetve afrikai származású játékosokat igazoltak le.

A Sheriff a moldáv klubfutball legsikeresebb együttese. A 2009-2010-es, a 2010-2011-es, a 2013-2014-es és a 2017-2018-as szezonokban is az Európa-liga csoportkörébe jutott a csapat. A Sheriff összesített mérlege az Európa-liga csoportkörében: 5 győzelem, 10 döntetlen, 9 vereség.

A Sheriff a 2021–2022-es szezonban első moldáv csapatként bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, miután a selejtező play-off körében kiejtették a horvát Dinamo Zagrebet.

Eredmények 
Nemzeti Bajnokság
 Aranyérmes (20): 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ,2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2016/17, 2017, 2018, 2019, 2020/21, 2021/22

Moldáv Kupa
 Aranyérmes (9): 1999, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017

FÁK Kupa
 Aranyérmes (2): 2003, 2009

Jelenlegi játékosok 
Frissítve: 2021. augusztus 20.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

Moldáv labdarúgócsapatok
1997-ben alapított labdarúgócsapatok
Dnyeszter Menti Köztársaság